

Onomastica
 Venuto – variante ipocoristica del nome proprio di persona maschile italiano Benvenuto

Persone
 Ernesta Venuto – ex calciatrice italiana
 Francesco Venuto – produttore discografico e direttore artistico musicale italiano
 Lucas Venuto – calciatore brasiliano
 Marco Venuto – cestista italiano
 Vincenzo Venuto – biologo, divulgatore scientifico, autore televisivo e conduttore televisivo italiano

Pagine correlate
 Venuti